Арани — провинция в департаменте Кочабамба, Боливия. По состоянию на 2005 год на территории проживало 25 009 человек. Площадь территории составляет 508  км². На севере граничит с провинцией Тиракуэ, на юге с провинцией Мискуэ, на западе с провинцией Хосе Карраско, на востоке с провинцией Пуната. Основное население территории — представители народа кечуа. 

Административный центр — город Арани.

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Население Боливии

Провинции Боливии